Сан-Джованні — сан-маринський футбольний клуб з Сан Джованні сотто ле Пенне
 Сан-Джованні-д'Ассо — муніципалітет в Італії, у регіоні Тоскана, провінція Сієна
 Сан-Джованні-Б'янко — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Бергамо
 Сан-Джованні-Вальдарно — муніципалітет в Італії, у регіоні Тоскана, провінція Ареццо
 Сан-Джованні-ді-Моріані — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика
 Сан-Джованні-Інкарико — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Фрозіноне
 Сан-Джованні-ін-Гальдо — муніципалітет в Італії, у регіоні Молізе, провінція Кампобассо
 Сан-Джованні-ін-Кроче — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Кремона
 Сан-Джованні-Джеміні — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, провінція Агрідженто
 Сан-Джованні-дель-Доссо  — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Мантуя
 Сан-Джованні-ді-Джераче — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, метрополійне місто Реджо-Калабрія‎
 Сан-Джованні-Іларіоне — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Верона
 Сан-Джованні-ла-Пунта — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, метрополійне місто Катанія
 Сан-Джованні-Ліпьоні — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо, провінція К'єті
 Сан-Джованні-Лупатото — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Верона
 Сан-Джованні-ін-Персічето — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, метрополійне місто Болонья
 Сан-Джованні-а-Піро — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Салерно
 Сан-Джованні-ла-Пунта — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, метрополійне місто Катанія
 Сан-Джованні-Ротондо — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія, провінція Фоджа
 Сан Джованні сотто ле Пенне — село (італ. curazia) у центральній частині Сан-Марино
 Сан-Джованні-Суерджу — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Карбонія-Іглезіас
 Сан-Джованні-Театіно — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо, провінція К'єті
 Сан-Джованні-ін-Фйоре — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца

Див. також 
 Джованні I